Государственный еврейский театр,  в Бухаресте, столице Румынии, специализируется в постановке пьес на еврейскую тематику. Часть пьес исполняется на языке идиш (с синхронным переводом на румынский через наушники, которые используются в театре с 1970-х гг.).

Предыстория 
Здание театра, «Барашеум» (Teatru Baraşeum или Sala Baraşeum) использовалось с начала 1930-х гг. для театральных постановок на языке идиш. Название «Барашеум» театр и прилегающее к нему здание клиники получили в честь известного в 19 веке доктора Юлиу Бараша, еврея по национальности (в настоящее время в честь него названа также улица, ранее улица Ионеску де ла Брад). Здесь же накануне 2-й мировой войны располагалась компания Thalia, занимавшаяся организацией театральных постановок на языке идиш.

С началом 2-й мировой войны в Бухаресте усилились антисемитские настроения, и театр «Барашеум» утратил источники финансирования. Начиная с лета 1940 г. труппы четырёх еврейских театров, ранее располагавшихся в Бухаресте (в том числе «Барашеума»), отправились на гастроли по Румынии. В результате прихода к власти в 1940 году фашистского правительства, где преобладали члены «Железной гвардии», евреям было запрещено осуществлять театральные постановки. Помимо закрытия еврейских театров, евреи были уволены и из коллективов других театров, в том числе из Национального театра в Бухаресте. Было также запрещено публичное использование языка идиш.

Основание театра 
Несмотря на государственный антисемитизм, 26 сентября 1940 г. управляющий румынскими театрами Раду Джир дал разрешение открыть единственный еврейский театр в Бухаресте при соблюдении ряда условий, таких, как совершение обязательных пожертвований в фонд помощи безработным христианским актёрам, осуществление постановок только лишь на румынском, а также получение дополнительного разрешения от командующего Бухарестским военным гарнизоном. В коллектив создаваемого нового театра вошло около 200 человек, представляющих как различные жанры театрального искусства, так и отстаивавших различные политические взгляды. Коллектив хотел взять в аренду помещение театра Рокси в центральном районе Липскань, однако власти позволяли открыть театр лишь на территории еврейского гетто; таким образом, для театра было выбрано помещение бывшего Барашеума в районе Вэкэрешть.

В течение следующих 6 месяцев, хотя формально открытие театра было разрешено, театральный коллектив вёл переговоры с властями об условиях открытия и не мог получить разрешение от командующего гарнизоном. 17 января 1941 г. министр культуры и генеральный директор театров и опер Ливиу Ребряну выдвинул дополнительные требования: каждый отдельный артист должен получать разрешение на театральную деятельность от генерального директора театров; запрещалось исполнять пьесы в дни главных христианских праздников, а также в дни трёх «легионерских праздников»; позволялось использовать только главный вход Барашеума по улице Ионеску де ла Брад, но не дверь сцены на улице Удрикань; наконец, театр не мог начать свою деятельность до 31 мая 1941 года. Всего через несколько дней после издания документа потерпел поражение путч легионеров, сопровождавшийся масштабными еврейскими погромами; пришедшее к власти новое правительство Антонеску проявляло меньшую враждебность к евреям внутри страны. 19 февраля 1941 г. Ребряну сообщил, что «ввиду изменившихся обстоятельств» еврейский театр сможет открыться 1 марта. Командующий гарнизоном так и не дал своего разрешения, однако это проигнорировали.

1 марта 1941 г. Еврейский театр «Барашеум» открылся представлением-ревю «Что ты делаешь сегодня вечером?» (Ce faci astă seară?). Пять дней спустя состоялась премьера пьесы «Братья Зангер» Маргарет Кеннеди, однако, поскольку театру было позволено ставить только еврейские пьесы, название и имя автора были изменены до неузнаваемости.

Театр в годы войны 
В годы 2-й мировой войны в «Барашеуме» состоялось свыше 30 премьер; режиссёром более половины из них был Сандру Элиад. Хотя официально все эти спектакли были исключительно на еврейскую тематику и еврейских авторов, иногда театр нелегально ставил переводные пьесы, адаптируя их к еврейской тематике, что периодически вызывало негодование антисемитских газет. Все постановки подвергались цензуре.

Свержение режима Антонеску 23 августа 1944 г. привело к немедленной легализации языка идиш. 15 сентября в Барашеуме была поставлена на языке идиш пьеса Шолом-Алейхема «Люди». Это, однако, была не первая постановка на легализованном языке: ещё вечером 23 августа состоялся импровизированный спектакль «Ночь-день» в городе Ботошань, где в 1876 г. Авром Гольдфаден представил свою первую театральную постановку на языке идиш.

Послевоенный период 

Театр «Барашеум» не выдержал конкуренции с Еврейским культурным союзом (IKUF), организовавшим постановку в Ботошань. Со временем в Барашеуме сложилась новая труппа, которую составляли члены IKUF и примкнувшие к ним артисты Барашеума.

После установления в Румынии коммунистического режима театр IKUF был национализирован 1 августа 1948 г. и получил название Государственный еврейский театр (Teatrul Evreiesc de Stat, TES), став таким образом первым в Европе государственным театром на языке идиш (в Яссах в 1949—1964 существовал второй в Румынии Государственный еврейский театр).

В 1954—1956 гг. здание театра подверглось перестройке, была сооружена новая сцена; в это время театральная труппа выступала на сценах других театров Бухареста.

В настоящее время театр финансируется Бухарестским муниципалитетом. Вместе с близлежащим Еврейским музеем это одно из наиболее примечательных светских еврейских заведений города. С 2012 года директором театра является актриса Майя Моргенштерн.

После обильных снегопадов в январе 2014 года у здания театра обрушилась крыша. Пострадал не только главный зал и сцена, но ещё и подземное хранилище театра, где хранятся декорации.

Примечания

Литература 
 —, theater program for Parchează Maşina la Harvard! (Park Your Car in Harvard Yard!) by Israel Horowitz. Teatrul Evreiesc de Stat, Stagiunea 2001—2002.
 Bercovici, Israil, O sută de ani de teatru evreiesc în România («One hundred years of Yiddish/Jewish theater in Romania»), 2nd Romanian-language edition, revised and augmented by Constantin Măciucă. Editura Integral (an imprint of Editurile Universala), Bucharest (1998). ISBN 973-98272-2-5. See the article on the author for further publication information. From 1955 to 1982 Israil Bercovici (1921—1988) served the theater as a dramaturg, playwright, director, and historian.
 Dalinger, Brigitte, English-language review from All About Jewish Theatre of Elvira Groezinger’s 2003 German book Die jiddische Kultur im Schatten der Diktaturen-Israil Bercovici («Jewish culture in the shadow of the dictators: Israil Bercovici»).
 Sandak, Moti, Theatre in Spotlight: The State Jewish Theatre of Bucharest Romania Director Harry Eliad on the All About Jewish Theater site.
 Groezinger, Elvira, Die jiddische Kultur im Schatten der Diktaturen—Israil Bercovici (2003, in German), Philo, ISBN 3-8257-0313-4.

Ссылки 
 Сайт театра

Театры, основанные в 1940 году
Появились в 1940 году в Румынии
Еврейские театры
Еврейский